В Гватемале насчитывается более 20 голоценовых (действующих и потенциально действующих) вулканов. Самые активные из них - Фуэго, Санта-Мария и Пакая. Для юго-западных районов характерна высокая сейсмичность (разрушительные землетрясения в 1773, 1902, 1917, 1976 годах - более 23 тысяч погибших); в регионе сохраняется вулканическая опасность.

Геология 
Гватемала расположена в пределах Центральноамериканского перешейка тектонической Антильско-Карибской области, которая большей частью представляет собой малую Карибскую литосферную плиту, отделённую от Северо-Американской и Южно-Американской плит сдвигами; с востока и запада под неё погружаются части литосферы Атлантического и Тихого океанов. Основные структурные элементы Антильско-Карибской области - Антильская островная дуга, Панамский перешеек и Карибский бассейн, включающий Юкатанскую, Колумбийскую и Венесуэльскую котловины.
Антильская островная дуга подразделяется на три сегмента: северный (Большие Антильские острова), восточный (Малые Антильские острова) и южный (Подветренные острова и Карибские Анды). Сложена в основном островодужными вулканитами и офиолитами с подчинёнными карбонатными и обломочными образованиями. Восточный сегмент дуги отделяет Карибский бассейн от Атлантического океана и с востока окаймлён глубоководным жёлобом Пуэрто-Рико. Панамский перешеек включает континентальный блок Чортис и две вулканические дуги, развивающиеся над зоной погружения (субдукции) коры Тихого океана в Центральноамериканском жёлобе.
Юкатанская глубоководная впадина в северной части Антильско-Карибской области с юга ограничена древней вулканической дугой Каймановых островов.

Список вулканов

См. также 
 Список вулканов Центральной Америки 
 Вулканы Гондураса
 Список вулканов Мексики

Примечания 

 
Списки вулканов